Grewe ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Grewe (* 1957), deutsche Romanistin
 Günther Grewe (* 1924), deutscher Politiker (CDU)
 Karl-Heinz Grewe (1944–2009), deutscher Synchronsprecher, Schauspieler, Regisseur und Lyriker
 Klaus Grewe (* 1944), deutscher Geodät und Altertumswissenschaftler
 Klaus Grewe (Ingenieur), deutscher Projektmanager
 Marianne Grewe-Partsch (1913–2004), deutsche Medienwissenschaftlerin
 Maximilian Grewe, deutscher American-Football-Spieler
 Otto S. Grewe (1917–1965), deutsch-österreichischer Maler

 Rudolf Grewe (1910–1968), deutscher Chemiker
 Uli Grewe (* 1979), deutscher Musiker, Musicaldarsteller und Comedian
 Wilhelm Grewe (1911–2000), deutscher Rechtswissenschaftler und Diplomat

Siehe auch:
 Gräwe
 Graeve
 Greve
 Grewe & Schulte-Derne, deutscher Autohersteller